Mustafar – fikcyjna, mała, wulkaniczna planeta w uniwersum Gwiezdnych wojen. Mieści się w Zewnętrznych Rubieżach, w Systemie Mustafar. Była jedną z baz Separatystów podczas Wojen Klonów. Darth Sidious wysłał Nute Gunraya by ten wraz ze swoimi ludźmi ukrył się w bazie na planecie. Obiecał także, że przyśle im swojego ucznia, który przez pewien czas będzie tam dowódcą. Było to kłamstwo. Uczeń Sidiousa przybył, lecz zamiast dowodzić zabił wszystkich, którzy znajdowali się w bazie.
To właśnie tutaj odbył się pojedynek Obi-Wana Kenobiego i Anakina Skywalkera, który już całkowicie przeszedł na ciemną stronę mocy.

Opis planety 
Powierzchnia planety jest w nieustannym ruchu. Taką aktywność geologiczną powodują, znajdujące się stosunkowo blisko, gazowe olbrzymy – Jestefad i Lefrani. Pierwszy próbuje nieustanie „przechwycić” Mustafar jako własny księżyc, czemu przeciwdziała jednak Lefrani. W wyniku tego powierzchnia planety to przede wszystkim góry i rzeki lawy. Niebo zasnute jest czarnym dymem i popiołami z licznych erupcji wulkanicznych. W atmosferze szaleją burze elektromagnetyczne, a prądy konwekcyjne są bardzo silne.

Dzień na planecie trwa 36 standardowych godzin, rok 412 dni.

Mimo niesprzyjających warunków środowiska zamieszkuje ją rasa, północnych (wysokich i chudych) oraz południowych (mniejszych i lepiej zbudowanych) Mustafarian. Ich liczebność to ok. 20 000. To właśnie oni prowadzą fabryki przetopu cennych surowców.

Historia

Wczesna historia 
Początkowo na Mustafar znajdowały się enklawy Jedi. Mogli oni na planecie doskonalić swoje umiejętności posługiwania się Mocą, jak i również szkolić swoich padawanów. Jednak kiedy Sithowie zaczęli rosnąć w siłę, zapragneli zniszczyć Jedi. Na powierzchni planety doszło do bitwy, z tak dużą ilością wykorzystanej Mocy, że gazowe olbrzymy – Jestefad i Lefrani – zostały zbliżone do Mustafar. Zapoczątkowało to potężną aktywność geologiczną (wybuchy wulkanów, procesy górotwórcze) i Jedi zostali zmuszeni do opuszczenia swoich świątyń na planecie.

Wojny klonów 
Mustafar pozostawała długo zapomniana, aż wreszcie w 300 BBY statki zwiadowcze Unii Technokratycznej odkryły w rzekach lawy na powierzchni planety niezmierzone bogactwo metali i energii. Umowa z Mustafarianami została szybko podpisana i już wkrótce Mustafar stał się dostawcą substratów do produkcji droidów dla tworzącej się Konfederacji Systemów Niezależnych.

Po stracie Generała Greviousa, swoją bazę z Utapau przenieśli na planetę Separatyści. Wkrótce po ogłoszeniu powstania Imperium Galaktycznego na Mustafar przybył Darth Vader. Z rozkazu Imperatora zabił on wszystkich przywódców Separatystów. Padme szukająca "dawnego" Anakina przybyła na planetę, a wraz z nią potajemnie zjawił się też Obi-Wan Kenobi. Wtedy to odbył się słynny pojedynek między mistrzem a dawnym uczniem. W końcu Vader został strącony przez Kenobiego do lawy, lecz nie zginął ponieważ uratował go Darth Sidious.

W czasach Imperium 
Po Wojnach Klonów na planecie Darth Vader miał swoją własną fortecę, w której między innymi leczył swoje rany odniesione podczas różnych walk czy bitew. Fortecę możemy zauważyć w filmie Łotr 1 – Gwiezdne wojny – historie.  Mieszkający na planecie Geonosjanin Gizor Dellso nie poddał się siłom nowego Imperium. Wkrótce uruchomił ukrytą fabrykę droidów bojowych i planował produkcję nowych myśliwców. Imperator musiał wysłać elitarny 501 Legion w celu zlikwidowania produkcji i ostatniego przedstawiciela oporu Separatystów.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Fikcyjne planety
Astronomia w świecie Gwiezdnych wojen

sv:Lista över platser i Star Wars#Mustafar